Cliché – matrice per la stampa
 Cliché – sinonimo di stereotipo
 Cliché – album degli Stormy Six del 1976
 Cliché – album di Grazia Di Michele del 1978
 Cliché – singolo di Alexandra Stan del 2012
 Cliché – singolo degli Egypt Central del 2014

Altri progetti